Naselja u Hrvatskoj:
 Pristava, naselje u sastavu Općine Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija
 Pristava Krapinska, naselje u sastavu Grada Krapine, Krapinsko-zagorska županija
 
Naselja u Sloveniji:
 Pristava nad Stično, naselje u općini Ivančna Gorica
 Pristava ob Krki, naselje u općini Krško
 Pristava pod Rako, naselje u općini Krško
 Pristava pri Lesičnem, naselje u općini Podčetrtek
 Pristava pri Leskovcu , naselje u općini Krško
 Pristava pri Mestinju, naselje u općini Podčetrtek
 Pristava pri Polhovem Gradcu, naselje u općini Dobrova-Polhov Gradec
 Pristava pri Šentjerneju, naselje u općini Šentjerneju
 Pristava pri Višnji Gori, naselje u općini Ivančna Gorica
 Pristava (Borovnica, Slovenija), naselje u općini Borovnica
 Pristava (Cirkulane, Slovenija), naselje u općini Cirkulane
 Pristava (Ljutomer, Slovenija), naselje u općini Ljutomer
 Pristava (Nova Gorica, Slovenija), naselje u općini Nova Gorica
 Pristava (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto
 Pristava (Sežana, Slovenija), naselje u općini Sežana
 Pristava (Tržić, Slovenija), naselje u općini Tržič
 Pristava (Vojnik, Slovenija), naselje u općini Vojnik